Chronos Verlag bezeichnet:
 Chronos Verlag (Schweiz), Schweizer Fach- und Sachbuchverlag mit Sitz in Zürich
 Chronos Verlag Martin Mörike, deutscher Theaterverlag mit Sitz in Hamburg